Een gevierendeeld wapen is een wapen dat in vier kwartieren is verdeeld. Een kwartier is een vlak op een wapenschild dat een kwart (een vierde deel) ervan omvat. Het eerste en voornaamste kwartier staat rechtsboven. Rechtsboven is voor de toeschouwer linksboven, omdat in de heraldiek het wapen uitgelegd wordt alsof men achter het schild staat. De adelaar van de stad Groningen heeft dus de ereplaats gekregen. 

Het verdelen van een wapen in kwartieren heet kwartileren. In plaats van "gevierendeeld wordt daarom ook wel gekwartierd gebruikt en in zeldzame gevallen gecarteleerd.

Zie ook 
 Vierendeling (wijze waarop de doodstraf voltrokken wordt)

Heraldiek